Eredivisie 2017/2018 var den 62:e säsongen av Eredivisie, Nederländernas högsta fotbolldivision. Säsongen startade 11 augusti 2017 och slutade 6 maj 2017, bortsett från Europa League-playoffspelet som hölls månaden efter.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Playoff

Europa League

Nedflyttning

Externa länkar
Officiell hemsida 

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Nederländerna
2018 i Nederländerna